Le Gituro est un volcan du Kivu en République démocratique du Congo situé sur les flancs du Nyiragongo.
 Gituro est une ville du Rwanda.